Calliano puede referirse a:
Calliano (Trentino-Alto Adige), una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio.
Calliano (Piamonte), una localidad y comune italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte.